Toeva, ook Tuva, een autonome republiek binnen de Russische Federatie
Volksrepubliek Toeva, een onafhankelijke staat (1921-1944)